

Cinema 
 Come in uno specchio (Såsom i en spegel) – film del 1961 diretto da Ingmar Bergman

Letteratura 
 Come in uno specchio (Through a Glass, Darkly) – romanzo di Helen McCloy del 1950
 Come in uno specchio – citazione da un versetto della Prima lettera ai Corinzi (13,12), di Paolo di Tarso

Musica 
 Amo sentirvi/Come in uno specchio – 45 giri di Marisa Solinas, Vittoria Solinas e Armando Stula del 1968
 Come in uno specchio – traccia dell'album Il vento di Elora di Eugenio Finardi del 1989

Televisione 
 Come in uno specchio (Como un espejo) – episodio della prima stagione di Jake & Blake
 Come in uno specchio (Through a Glass, Darkly) – episodio della terza stagione di Lois & Clark - Le nuove avventure di Superman
 Come in uno specchio (Kansas) – episodio della terza stagione di Seven Days
 Come in uno specchio (Looking Glass) – episodio della terza stagione di The Dead Zone